Figaro är ett släkte av hajar som ingår i familjen rödhajar och som omfattar de två arterna Figaro boardmani och Figaro striatus. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rödhajar